Ferecide è il nome di alcuni personaggi storici:
Ferecide di Siro, filosofo presocratico
Ferecide di Atene, storico greco
Ferecide di Lero, scrittore antiquario greco